Туніс
Туніс (місто)
 Туніс (бейлік)
 Туніс (вілаєт)

Посилання